Ascendance of a Bookworm, в Японии известная как  — серия японских ранобэ, написанных  и проиллюстрированных . Изначально выходила на любительском сайте Shōsetsuka ni Narō с сентября 2013 по март 2017 года. Была приобретена для публикации TO Books, которые выпустили 31 том с января 2015 года.

Манга-версия первой части с иллюстрациями Судзуки выходила на сайте Niconico Seiga с октября 2015 по июль 2018. Она была позже выпущена в виде семи танкобонов издательством TO Books. 

И ранобэ, и манга выпускается на английском J-Novel Club. На французском ранобэ выпускается LaNovel Édition, а манга Ototo. На испанском манга выпускается Kitsune Books.

Аниме-сериал на их основе был создан студией Ajia-do Animation Works, премьерный показ его первой части начался 3 октября 2019 года. Состоящее из двух частей OVA вышло 10 марта 2020 года. Премьерный показ второй части начался 5 апреля 2020 года. Третья часть сериала стартовала 12 апреля 2022 года.

Источники вдохновения автора 
В Official Fanbook 1 автор ранобэ Мия Кадзуки рассказывает, что первоначально у неё было четыре-пять тем, на которые хотелось написать историю, и она выбирала между такими историями как: история на тему японского понятия , история о фэнтези-мире, история в духе серии игр Atelier, где нужно собирать материалы и создавать из них разные вещи, история о  и история о школе. А потом решила совместить их все в одной, взяв свои любимые элементы из каждого сюжета.

Что касается обращения к жанру исэкай тэнсэй, автор объясняет, что в её случае это вовсе не дань моде, господствующей на ресурсе Shōsetsuka ni Narō. Когда она решила написать историю на тему библиотек в другом мире, в которой ключевым было слово «книги», то поняла, что тема плохо подходит для родившегося и выросшего в том мире персонажа. Чтобы создавать книги и другие вещи, нужны знания, которым неоткуда было взяться у девочки, родившейся в семье бедных простолюдинов. Для развития истории главная героиня должна была обладать некоторыми базовыми знаниями, наличие которых как раз можно объяснить перерождением в другом мире.

В той же Official Fanbook 1 автор ранобэ сообщает, что при разработке мира своего произведения брала за образец такие страны как Австрия, Швейцария, Нидерланды, Швеция. Некоторые вещи основаны на реалиях старой Японии.

Что касается имён персонажей и богов, автор активно использовала справочники европейских имён и фамилий и словарь немецких имён и фамилий. Имена некоторых персонажей представляют собой анаграммы. У некоторых других имена просто составлены из подходящих немецких существительных и прилагательных.

В интервью для Интернет-ресурса Mipon автор ранобэ сообщает, что до того как начала писать «Ascendance of a Bookworm», она работала над другой историей, при разработке мира которой взяла за образец Германию. Многое из этих наработок она впоследствии использовала в «Ascendance of a Bookworm». В частности, имена многих персонажей взяты из немецкого. (При этом из иностранных языков сама Мия Кадзуки изучала только английский и французский.)

Сюжет 
Повествование идет от лица девушки по имени Урано Мотосу, которая так любит книги, что мечтает провести всю жизнь среди них. Она даже шутит, что и умереть желает под лавиной книг. Урано действительно погибает под завалом книг, упавших во время землетрясения, через считанные дни после того, как получает работу в библиотеке колледжа. В последние секунды жизни она мечтает о перерождении в мире, где сможет читать книги сколько душе угодно.

Урано приходит в себя в теле слабой пятилетней девочки по имени Майн в похожем на средневековую Европу мире, где книги редки и доступны только элите. Героиня решает создавать книги сама, используя знания из прошлой жизни, чтобы в конечном итоге стать библиотекарем.

Мир произведения

Место действия 
В первых трёх частях ранобэ, первых трёх частях манги и во всех вышедших сериях аниме действие происходит в , провинции королевства . Эренфест находится на северо-востоке страны. Главный город провинции носит то же название. Город Эренфест делится на две части - северную, верхний город, где живут аристократы, и южную, нижний город, где живут простолюдины. Эти две части отделены одна от другой стеной, в восточной части которой есть ворота. В центральной части стена раздваивается, с двух сторон огибая территорию храма. На территорию храма ведут отдельные ворота со стороны верхнего и со стороны нижнего города. В северной части верхнего города находится замок правителя. Богатые простолюдины населяют северную часть нижнего города, бедные южную. Через западные ворота нижнего города можно попасть на берег реки. Через восточные ворота нижнего города обычно прибывают торговцы и путешественники. Южные ворота нижнего города ведут к лесу, в котором простолюдины заготавливают дрова и другие припасы. К северу от верхнего города находится другой лес, в котором охотятся аристократы.
На севере и северо-западе провинция Эренфест граничит с провинцией , на западе с провинцией , на юге с провинцией , на востоке с соседним государством.

Храм Эренфеста 
 Эренфеста это основное место, где проводятся религиозные церемонии для простолюдинов города, а также некоторые другие религиозные церемонии. При храме имеется . Служители храма живут на территории храма. Они делятся на две чётко очерченные группы, обозначаемые цветом одежд, которые носят. Те, кто носят синие рясы, называются  и . Ими становятся дети аристократов. Те, кто носят серые рясы, называются  и . Ими становятся дети из сиротского приюта. Не достигшие совершеннолетия, в зависимости от своей принадлежности к группе, называются синими или серыми  и .

Классификация аристократии Юргеншмидта 
 - король

 - правитель провинции королевства

 - владелец феода в пределах провинции

Аристократы, не являющиеся ни , ни , делятся на три категории:

В верхнем городе Эренфеста проживают около 300 аристократов и количественное соотношение аристократов трёх рангов составляет примерно 1:4:3 соответственно.

Большинство аристократов не имеют земельных владений и поэтому не являются гибэ.
В зависимости от размера своих владений и от своего ранга гибэ являются обладателями одного из трёх следующих титулов:

Персонажи 

 
 Сэйю в аниме и в drama CD, начиная с третьего: . Сэйю в drama CD 1 и 2: 
 Главная героиня произведений. В первые годы жизни слабая и болезненная девочка, страдающая от непонятного недуга. (Впоследствии выясняется, что её болезнь носит название .) У Майн пробудилась память о её прошлой жизни в другом мире: жизни на Земле японской девушки по имени Урано Мотосу. В возрасте пяти лет во время очередного приступа болезни у Майн пробудилась личность Урано Мотосу, а её исходная личность исчезла. После этого героиня задалась целью создавать книги сама и всё-таки стать библиотекарем.
 Цвет волос тёмно-синий. Цвет глаз золотистый.

 
 Главная героиня произведений после того как по сюжету официально объявляется о гибели Майн. Считается дочерью Карстеда и его третьей жены , но официально крещена как дочь Карстеда и его первой жены . Сразу после крещения Розмайн Сильвестр удочеряет её. Считается, что Розмайн на год младше Майн.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 1: .
 Главная героиня в прежней жизни. Носила очки. Жила с матерью в современной Японии. Её отец умер, когда она была маленькая. Страстный книголюб. Всю жизнь читала где только могла и когда могла. Училась в колледже и получила работу в его библиотеке, но вскоре после этого погибла во время землетрясения. На момент смерти ей было 22 года.

 Мать Урано Мотосу
 Сэйю: .

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 2: .
 Мать Майн. Работает красильщицей.
 Цвет волос светло-зелёный. Цвет глаз желтовато-зелёный. На момент начала повествования ей 28 лет.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 2: .
 Отец Майн. Служит стражником. Несёт караул у ворот Эренфеста.
 Цвет волос синий. Цвет глаз светло-карий. На момент начала повествования ему 30 лет.

 
 Сэйю в аниме и в drama CD 6 и 7: . Сэйю в drama CD 2: .
 Старшая сестра Майн. После того как была крещена, начинает учиться на портниху.
 Цвет волос голубовато-зелёный. Цвет глаз синий. На момент начала повествования ей 6 лет.

 
 Сэйю: .
 Младший брат Майн.

 
 Сэйю в аниме и в drama CD 6: . Сэйю в drama CD 1:.
 Мальчик, живущий по соседству с Майн, одного с ней возраста. Младший из четырёх братьев. Становится лучшим другом детства Майн и задаётся целью воплощать в жизнь её «изобретения» в области производства бумаги и книгопечатания.
 Цвет волос золотистый. Цвет глаз светло-зелёный. На момент начала повествования ему 5 лет.

 
 Сэйю: .
 Мать Лутца. Работает ткачихой.

 
 Сэйю: .
 Отец Лутца. Работает строителем.
 Цвет волос белокурый, почти белый. Цвет глаз светло-зелёный. На момент появления в повествовании ему 35 лет.

 
 Сэйю: .
 Младший из трёх братьев Лутца. Ральф старше Лутца на год. После того как был крещён, учится на плотника.
 Цвет волос красный. На момент начала повествования ему 6 лет.

 
 Сэйю: .
 Старший из трёх братьев Лутца. Как и отец, работает строителем.

 
 Сэйю: .
 Средний из трёх братьев Лутца. Учится на плотника.

 
 Сэйю: .
 Мальчик, живущий по соседству с Майн и Лутцем. В аниме Фэй — двоюродный брат Лутца.
 Цвет волос розовый. На момент начала повествования ему 6 лет.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 1 и 2: .
 Городской купец, взявший под своё крыло Майн и Лутца. Глава торговой компании . Впоследствии глава торговой компании .
 Цвет волос чая с молоком. Цвет глаз тёмно-красный. На момент появления в повествовании ему 28 лет.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 2: .
 Младшая сестра Бенно. Работает портнихой и принимает участие в руководстве торговой компанией Гилберта.
 Цвет волос кремовый. Цвет глаз серебристо-серый. На момент появления в повествовании ей 18 лет.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 2: .
 Муж Коринны. В прошлом был странствующим торговцем. Купил подданство Эренфеста, чтобы жениться на Коринне. Подчинённый Гюнтера, служит стражником у ворот. Впоследствии становится главой торговой компании Гилберта.
 Цвет волос тёмно-коричневый. Цвет глаз карий. На момент появления в повествовании ему 18 лет.

 
 Дочь Отто и Коринны.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 2: .
 Работает в компании Гилберта, а затем в компании Плантен. «Правая рука» Бенно.
 Цвет волос коричневый. Цвет глаз тёмно-зелёный. На момент появления в повествовании ему 37 лет.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 2: .
 Глава купеческой гильдии Эренфеста. Глава торговой компании .
 На момент появления в повествовании ему 50 лет.

 
 Сэйю: .
 Внучка Густава. Страдает от болезни, известной как «пожирание». По уговору, по достижении совершеннолетия должна стать наложницей Хенрика.
 Цвет волос светло-розовый. Цвет глаз карий. На момент появления в повествовании ей 6 лет.

 
 Сэйю: .
 Повариха в доме Густава.
 Цвет волос оранжево-красный. Цвет глаз светло-зелёный.

 
 Сэйю: .
 Служанка Фриды.

 
 Сэйю: .
 Ученик кузнеца, затем кузнец. Искусный мастер, способный с абсолютной точностью выполнить любое заказанное у него изделие. Становится одним из тех, кого Майн привлекает к созданию и развитию книгопечатания.
 Цвет волос оранжевый. На момент появления в повествовании ему 14 лет.

 
 Сэйю: .
 Плотник, владелец мастерской. Становится одним из тех, кого Майн привлекает к созданию и развитию книгопечатания.
 Цвет волос охровый. Цвет глаз ярко-синий. На момент появления в повествовании ему 33 года.

 
 Сэйю: .
 Молодой повар, которого нанимает Майн.
 Цвет волос каштановый. Цвет глаз карий. На момент появления в повествовании ему 20 лет.

 
 Сэйю: 
 Юная повариха, которую нанимает Майн.
 Цвет волос красновато-коричневый. Цвет глаз светло-зелёный. На момент появления в повествовании ей 14 лет.

 
 Сэйю: .
 Глава гильдии производителей чернил.

 
 Сэйю: .
 Ремесленник, изготавливающий чернила. Впоследствии становится главой гильдии производителей чернил. 

 
 Сэйю: . 
 Дочь Бирса. Начинает заниматься изготовлением цветных чернил. Становится одной из тех, кого Майн привлекает к созданию и развитию книгопечатания.
 Цвет волос красновато-коричневый. Цвет глаз серый. На момент появления в повествовании ей 20 лет.

 
 Сэйю: .
 Муж Хайди. Ремесленник, изготавливающий чернила. Становится одним из тех, кого Майн привлекает к созданию и развитию книгопечатания.
 Цвет волос кремово-русый. Цвет глаз тёмно-карий. На момент появления в повествовании ему 25 лет.

 
 Сэйю в аниме и в drama CD, начиная с третьего: . Сэйю в drama CD 1 и 2: .
  в храме Эренфеста. Внебрачный сын шестого ауба Эренфеста, единокровный брат Сильвестра. Окончил Королевскую академию с блестящими результатами, но после смерти отца удалился в храм. Становится опекуном Майн, а затем опекуном Розмайн.
 Цвет волос голубой. Цвет глаз светло-золотистый. На момент появления в повествовании ему 20 лет.

 
 Сэйю: .
 Дядя Сильвестра - младший брат его матери Вероники. По отцовской линии внук четвёртого ауба Эренфеста, по материнской - одного из аубов Алленсбахов. Многие годы служил  в храме Эренфеста.
 Цвет волос серебяный. Цвет глаз тёмно-зелёный.

 
 Сэйю: .
 Синий священник в храме Эренфеста.

 
 Сэйю в аниме и в drama CD 4: . Сэйю в drama CD 1 и 2: .
 Серый священник в храме Эренфеста. В прошлом был слугой синей священницы Маргариты. Слуга Фердинанда, затем становится слугой Майн.
 Цвет волос коричневый. Цвет глаз тёмно-зелёный. На момент появления в повествовании ему 17 лет.

 
 Сэйю: .
 Серый священник в храме Эренфеста. В прошлом был слугой синей священницы Маргариты. Слуга Фердинанда.

 
 Сэйю: .
 Серый священник в храме Эренфеста. В прошлом был слугой синего священника Сикикозы. Слуга Фердинанда.

 
 Сэйю: .
 Серый священник в храме Эренфеста. Слуга Фердинанда.

 
 Сэйю: .
 Серый послушник в храме Эренфеста. Становится слугой Майн.
 Цвет волос светло-русый. Цвет глаз лиловый. На момент появления в повествовании ему 10 лет.

 
 Сэйю: .
 Серая послушница в храме Эренфеста. Становится служанкой Майн.
 Цвет волос тёмно-алый. Цвет глаз голубой. На момент появления в повествовании ей 8 лет.

 
 Сэйю: .
 Серая послушница, а затем серая священница в храме Эренфеста. Обладает хорошими музыкальными способностями. В прошлом была служанкой синей послушницы Кристины. Становится служанкой Майн.
 Цвет волос каштановый. Цвет глаз синий. На момент появления в повествовании ей 14 лет.

 
 Сэйю: .
 Серая священница в храме Эренфеста. Обладает хорошими способностями к рисованию. В прошлом была служанкой синей послушницы Кристины. Становится служанкой Майн.
 Цвет волос светло-оранжевый. Цвет глаз светло-карий. На момент появления в повествовании ей 16 лет.

 
 Сэйю: .
 Серая священница в храме Эренфеста. В прошлом была служанкой синей послушницы Кристины. Служанка Бёзеванса.

 
 Сэйю: .
 Сирота в приюте при храме Эренфеста. Приятель Гила.

 
 Сэйю: .
 Сирота в приюте при храме Эренфеста.

 
 Подкидыш в храме Эренфеста.
 Сэйю: .

 
 Сэйю в аниме и в drama CD, начиная с третьего: . Сэйю в drama CD 1 и 2: 
 Правящий ауб Эренфест, седьмой по счёту. Женат на  из Фрёбельтага. 
 Цвет волос синевато-лиловый. Цвет глаз тёмно-зелёный. На момент появления в повествовании ему 26 лет.

 
 Сэйю в аниме и в drama CD, начиная с третьего: . Сэйю в drama CD 1 и 2: .
 Аристократ высшего ранга. Глава рыцарского ордена Эренфеста. Телохранитель Сильвестра. Двоюродный брат Сильвестра - сын , старшего брата шестого ауба Эренфеста.
 Цвет волос красновато-коричневый. Цвет глаз голубой. На момент появления в повествовании ему 37 лет.

 
 Сэйю в аниме и в drama CD, начиная с третьего: . Сэйю в drama CD 1 и 2: .
 Аристократ низшего ранга. Молодой рыцарь. Становится телохранителем Майн. Его старший брат Хенрик проживает со своей семьёй в верхнем городе Эренфеста.
 Цвет волос коричневый. Цвет глаз серый. На момент появления в повествовании ему 16 лет.

 
 Сэйю: .
 Аристократ среднего ранга. Молодой рыцарь. В прошлом был синим священником в храме Эренфеста. Сын виконта и виконтессы Дальдорф.

 
 Сэйю: .
 Аристократ высшего ранга. Старший сын Карстеда и Эльвиры. Был телохранителем Фердинанда, до того как тот удалился в храм.
 Цвет волос тёмно-зелёный. Цвет глаз синий. На момент появления в повествовании ему 18 лет.

 
 Сэйю в аниме и в drama CD, начиная с четвёртого: . Сэйю в drama CD 2: .
 Аристократ высшего ранга. Был слугой Фердинанда, до того как тот удалился в храм. Специалист по сбору информации, а также разных необычных материалов. С целью сбора информации умеет прикидываться человеком любого сословия, меняя при этом манеру двигаться и говорить. Если для сбора информации требуется посетить собрание благородных дам, то он, переодевшись в женскую одежду и загримировавшись, успешно имитирует свою сестру Гудрун.
 Цвет волос серый. Цвет глаз карий. На момент появления в повествовании ему 32 года.

 
 Сэйю в аниме: . Сэйю в drama CD 1: .
 Гибэ граничащего с Эренфестом феода Алленсбаха.

 
 Сэйю: .
 Гибэ одного из граничащих с Алленсбахом феодов Эренфеста. Лично предан старшей из двух сестёр Сильвестра Георгине.

 
 Сэйю: .
 Жена гибэ одного из феодов на востоке Эренфеста. Мать Сикикозы. Лично предана Георгине.

Медиа

Ранобэ 
Первоначально история была опубликована Мией Кадзуки на бесплатном любительском сайте Shōsetsuka ni Narō в 2013 году. Позже она была приобретена для публикации TO Books, которые выпустили первый том под импринтом TO Bunko с иллюстрациями Ю Сиины в январе 2015 года. Серия состоит из пяти частей. На декабрь 2022 года выпущен 31 том основного повествования. Кроме того, было выпущено также три дополнительных тома: ,  и .
В интервью, которое Мия Кадзуки дала для Интернет-ресурса Mipon, она предположила, что последним томом серии вероятно станет двенадцатый том пятой части.

В основных главах ранобэ повествование идёт от лица главной героини. В дополнительных главах от лица других персонажей. В прологах и эпилогах от третьего лица.

Список томов ранобэ

Манга 
Манга-адаптация была опубликована TO Books и следует схожему с ранобэ формату. Первая часть с подзаголовком  была проиллюстрирована  и выходила в Comic Corona с октября 2015 по июль 2018 года. Она была издана в семи томах. Судзука продолжила иллюстрировать и вторую часть истории с подзаголовком , которая с 24 сентября 2018 года также выходит в Comic Corona. На декабрь 2022 года в ней 8 томов. Третья часть —  — выходит там же, но с иллюстрациями другого автора — . На февраль 2023 года в ней выпущено 6 томов. Четвёртая часть —  выходит с иллюстрациями . На ноябрь 2022 года в ней выпущено 5 томов. Большинство томов манги содержат по одной дополнительной истории за авторством Мии Кадзуки.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Аниме 
Аниме-адаптация была анонсирована 7 марта 2019 года. Сериал создавался на студии Ajia-do Animation Works под руководством режиссёра  по сценарию  с Ёсиаки Янагидой и Тосихисой Кайей в качестве дизайнеров персонажей и  в ответе за музыку. Премьерный показ прошёл с 3 октября по 26 декабря 2019 года на ABC, Tokyo MX, Wowow, и BS Fuji.  исполнила начальную песню сериала , а  — завершающую . Первая часть аниме состояла из 14 серий. Вторая часть сериала включала 12 серий, её показ начался 5 апреля 2020 года. Начальную песню  вновь исполнила Сумирэ Морохоси, а завершающую  . OVA-серия под номером 14,5 вышла 10 марта 2020 года, она состоит из двух частей: «Юстас ведёт расследование в нижнем городе» и «В гостях у госпожи Коринны». Для включавшей 10 серий третьей части сериала, премьера которой стартовала 12 апреля 2022 года, начальную песню  исполнила Нао Тояма, а завершающую  Маая Сакамото. Сериал доступен в стриминговом сервисе Crunchyroll.

Первые 14 серий аниме основаны на первых трёх томах ранобэ. Серии с 15 по 26 основаны на четвёртом и пятом томах ранобэ. Первая часть OVA основана на одной из дополнительных глав девятого тома, но в ней описываются события, по сюжету происходящие между третьим и четвёртым томами ранобэ. Вторая часть OVA основана на одной из дополнительных глав третьего тома. Серии с 27 по 36 основаны на шестом и седьмом томах ранобэ.

Список серий аниме

Фанбуки 
В качестве дополнения к ранобэ и манге TO Books выпускает в электронном виде фанбуки. В них представлены цветные иллюстрации из ранобэ, дизайн персонажей, ответы автора ранобэ на вопросы читателей, дополнительные главы ранобэ, не вошедшие в основные и дополнительные тома, дополнительные главы манги, дополнительная ёнкома манга, описание впечатлений Мии Кадзуки и Судзуки от записи Drama CD и другие материалы.

J-Novel Club выпускает фанбуки на английском, причём как в электронном, так и в печатном виде.

Junior Bunko 
Кроме основного цикла ранобэ TO Books выпускает также пересказ истории для детей в формате . Как и у ранобэ, автором текста является Мия Кадзуки, а иллюстратором Ю Сиина.

Official Comic Anthology 
Дополнением к манге выпускаются , содержащие короткие истории с иллюстрациями разных авторов. 15 июня 2021 года вышел седьмой том.

Drama CD, выпускаемые TO Books 
В качестве дополнения к ранобэ TO Books выпускает Drama CD. К каждому из них прилагается по одной дополнительной истории, написанной Мией Кадзуки. Состав сэйю первых двух Drama CD отличается от состава последующих: после выхода аниме, начиная с Drama CD 3, он поменялся и стал соответствовать составу сэйю в аниме. По состоянию на август 2022 года выпущено 8 Drama CD.

Музыка и drama, выпускаемые FlyingDog 

В аудиопостановках, выпущенных FlyingDog, тот же состав сэйю, что и в аниме.

Дебютный музыкальный мини-альбом  «smile»
Дата выпуска: 30 октября 2019 года
Код товара обычного издания: VTCL-60510
Код товара Limited Edition: VTZL-170
Среди прочего содержит полную версию opening theme первой части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (4 минуты 19 секунд).
Музыка: 
Слова: 

13-ый музыкальный сингл   /  и  / 
Дата выпуска: 6 ноября 2019 года
Код товара 本好き盤: VTCL-35309
Код товара 星合盤: VTCL-35308
Среди прочего содержит полную версию ending theme первой части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (2 минуты 44 секунды).
Слова и музыка: 
Аранжировка: 

Original Soundscape 1 «Ore no Kyūseishu» телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»
Дата выпуска: 27 ноября 2019 года
Код товара: VTCL-60509
Содержит drama , TV size версии opening theme  (1 минута 30 секунд) и ending theme  (1 минута 33 секунды) первой части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm», а также пять mini soundtracks, написанных .

Original Soundtrack телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»
Дата выпуска: 25 декабря 2019 года
Код товара: VTCL-60516
Содержит 26 композиций фоновой музыки, написанной , а также TV size версии opening theme  (1 минута 32 секунды) и ending theme  (1 минута 32 секунды) первой части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm».

Original Soundscape 2 «Benno no Yume» телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»
Дата выпуска: 26 февраля 2020 года
Код товара: VTCL-60518
Содержит drama , TV size версии opening theme  (1 минута 30 секунд) и ending theme  (1 минута 33 секунды) первой части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm», а также четыре mini soundtracks, написанных .

Сингл  
Дата выпуска: 29 апреля 2020 года
Код товара обычного издания: VTCL-35320
Код товара Limited Edition: VTZL-171
Среди прочего содержит полную версию opening theme второй части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (4 минуты 33 секунды).
Музыка: 
Слова: 

Доступная для цифрового скачивания песня  
Дата выпуска: 3 июня 2020 года
Код товара: VE3WA-18757
Содержит полную версию ending theme второй части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (4 минуты 41 секунда).
Музыка: kz
Слова: 

Original Soundtrack 2 телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm» и Drama CD «Shinkan-chō no shigoto»
Дата выпуска: 17 июня 2020 года
Код товара (комплекта): VTZF-104
Первый CD содержит написанные  26 композиций фоновой музыки, а также по одной песне в исполнении  и . (Текст песен: .)
Второй CD содержит drama  и TV size версии opening theme  (1 минута 30 секунд) и ending theme  (1 минута 33 секунды) второй части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm».
Выпущены в комплекте с Blu-ray дисками со второй частью телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm».

Второй музыкальный альбом  
Дата выпуска: 26 августа 2020 года
Код товара обычного издания: VTCL-60531
Код товара Limited Edition: VTZL-175
Среди прочего содержит полную версию ending theme второй части телевизионного аниме-сериала Ascendance of a Bookworm  (4 минуты 41 секунда).
Музыка: kz
Слова: 

Пятый музыкальный альбом  «green diary»
Дата выпуска: 3 февраля 2021 года
Код товара обычного издания: VTCL-60543
Код товара Limited Edition: VTZL-182
Среди прочего содержит полную версию ending theme первой части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (2 минуты 44 секунды).
Слова и музыка: 
Аранжировка: 

Сингл   / 
Дата выпуска: 25 мая 2022 года
Код товара обычного издания: VTCL-35345
Код товара Limited Edition: VTZL-200
Среди прочего содержит полную версию ending theme третьей части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (4 минуты 56 секунд).
Слова и музыка: 
Аранжировка: h-wonder

Специальное двухдисковое издание шестого сингла  «BROKEN IDENTITY»
Дата выпуска: 1 июня 2022 года
Код товара Limited Edition B: VTZL-202
Второй диск среди прочего содержит полную версию ending theme второй части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm» .

Шестой сингл   / Growing»
Дата выпуска: 8 июня 2022 года
Код товара обычного издания: VTCL-35348
Код товара Limited Edition A: VTZL-204
Код товара Limited Edition B: VTZL-205
Среди прочего содержит полную версию opening theme третьей части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (4 минуты 26 секунд).
Версия Limited Edition A содержит также и TV size версию ending theme третьей части.
Музыка: SoichiroK, Nozomu.S
Аранжировка: Soulife
Слова: 

Original Soundtrack 3 телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm» и Drama CD «Ima da kara hanaseru koto»
Дата выпуска: 8 июня 2022 года
Код товара (комплекта): VTZF-108
Первый CD содержит написанные  13 композиций фоновой музыки. 
Второй CD содержит drama  и TV size версии opening theme  (1 минута 29 секунд) и ending theme  (1 минута 33 секунды) третьей части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm».
Выпущены в комплекте с Blu-ray дисками с третьей частью телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm».

Третий альбом  «Welcome to MY WONDERLAND»
Дата выпуска: 28 сентября 2022 года
Код товара обычного издания: VTCL-60567
Код товара Limited Edition: VTZL-214
Среди прочего содержит полную версию opening theme третьей части телевизионного аниме-сериала «Ascendance of a Bookworm»  (4 минуты 27 секунд).
Версия Limited Edition содержит также и музыкальное видео с этой песней.
Музыка: SoichiroK, Nozomu.S
Аранжировка: Soulife
Слова:

Критика 
По состоянию на октябрь 2022 года общее количество проданных экземпляров ранобэ (как печатных, так и электронных копий) превысило 8 миллионов.

В ежегодном гайде Kono Light Novel ga Sugoi! издательства Takarajimasha ранобэ заняло пятое место в 2017 году, первое в 2018 и 2019 году, второе в 2020 и в 2021 году, третье в 2022 году и первое в 2023 году в категории «танкобон», а также первое место в категории «дзёсэй» в 2021 и в 2022 году. В 2023 году Kono Light Novel ga Sugoi! поместил Ascendance of a Bookworm в свой Зал славы, что означает, что ранобэ не будет участвовать в рейтингах будущих лет.

Согласно опросу японского ресурса honto, среди ранобэ, по которым в 2019 году вышли аниме, Ascendance of a Bookworm заняло первое место. Согласно тому же опросу, среди читателей серии 61 % составляли женщины и 39 % мужчины; 16 % читатели возрастной группы 30-39 лет, 38 % группы 40-49 лет и 25 % группы 50-59 лет.

Согласно опросу японского ресурса Akiba Souken, из аниме-сериалов осени 2019 года первое место занял Ascendance of a Bookworm.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
  на Shōsetsuka ni Narō
 
 
 
 

Shosetsuka ni Naro
Ajia-do Animation Works